Montijo hat folgende Bedeutungen:

 Montijo (Portugal), eine Stadt am Ufer des Tejo südlich von Lissabon 
 Militärflugplatz Montijo 
 Montijo (Spanien), ein Ort in Spanien in der Provinz Badajoz
 Montijo (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Montijo (Panama), ein Ort in Panama
 Montijo-Moniquirá, ein Ort in Kolumbien (Provinz Santander) 
 Eugénie de Montijo, Ehefrau Napoleons III., 1853 bis 1870 letzte Monarchin Frankreichs
 Galilea Montijo (* 1973), mexikanische Fernsehschauspielerin und -moderatorin